Название Наво́зник обыкнове́нный может обозначать:
 Geotrupes stercorarius — насекомое отряда жесткокрылые.
 Coprinus cinereus — гриб семейства навозниковые.